Abdullah Jaber – calciatore palestinese
 Ahmad Ali Jaber – ex calciatore iracheno
 Taiseer Jaber Al-Jassam – calciatore saudita
 Yousif Jaber – calciatore emiratino